The Ninety and Nine – cortometraggio del 1911 diretto da Ralph Ince
The Ninety and Nine – film del 1916 diretto da Ralph W. Ince
The Ninety and Nine – film del 1922 diretto da David Smith